El Príncipe Francisco José de Hohenzollern-Emden (en alemán Franz Joseph Prinz von Hohenzollern-Emden; 30 de agosto de 1891 - 3 de abril de 1964) fue un miembro de la rama católica de la Casa de Hohenzollern. Nació como Príncipe Francisco José de  Hohenzollern y adoptó el apellido Prinz von Hohenzollern-Emden en 1933.

Primeros años 
Francisco José nació en Heiligendamm en el Gran Ducado de Mecklemburgo-Schwerin, siendo el segundo hijo varón del Príncipe Guillermo de Hohenzollern y la Princesa María Teresa de Borbón-Dos Sicilias. Tenía un hermano gemelo, Federico, Príncipe de Hohenzollern, quien nació unos pocos minutos antes que él.

Servicio militar 
Durante la I Guerra Mundial Francisco José sirvió en la Marina Imperial Alemana (Kaiserliche Marine) como segundo oficial de torpedos del crucerlo ligero SMS Emden en la Batalla de las Cocos. El SMS Emden tuvo un extraordinario récord de capturas de navíos británicos, y como consecuencia a todos aquellos que sirvieron en él, incluyendo a Francisco José, se les concedió el derecho de añadir el nombre de su navío al final de sus apellidos. Debido a que Alemania había convertido sus títulos nobiliarios en apellidos en 1919, pasó a nombrarse Francisco José Príncipe de Hohenzollern-Emden (en alemán Franz Joseph Prinz von Hohenzollern-Emden).

En 1925 Francisco José escribió un libro rememorando sus servicios en la Marina, Emden: Meine Erlebnisse auf S.M Schiff Emden (Leipzig: Eckstein, 1925), traducido como Emden: Mis Experiencias en el S.M.S. Emden. También sostuvo el rango de contraalmirante en las Fuerzas Navales Rumanas.

Miembro del Partido Nazi 
En 1933 Francisco José se convirtió en miembro de las SS (n.º 276 691). El 1 de abril de 1936 se convirtió en miembro pleno del partido nazi con el n.º de carné 3765580. Como miembro destacado de una familia noble católica y un pariente cercano de las dinastías Habsburgo, Borbón y Sajonia, Francisco José aportaba respetabilidad al partido Nazi.

De 1939 a 1944 comandó una batería antiaérea en la base naval de Cuxhaven. En enero de 1944 fue liberado del servicio activo y en noviembre de 1944 fue expulsado de las SS conjuntamente con otros nazis de clase alta cuya devoción y lealtad se convirtió en sospechosa ante una derrota casi segura de Alemania. En una carta a Heinrich Himmler con fecha 3 de enero de 1945, defiende su continuada devoción a la causa nazi y, sin éxito, ruega por ser readmitido en las SS.

Matrimonio y familia 
El 25 de mayo de 1921 contrajo matrimonio con la Princesa María Alicia de Sajonia, una hija de Federico Augusto III de Sajonia y la Archiduquesa Luisa de Austria-Toscana. Su hermano gemelo contrajo matrimonio con la hermana de María Alicia, la Princesa Margarita Carola de Sajonia. Francisco José y María Alicia tuvieron cuatro hijos:
 Karl Anton Friedrich Wilhelm Ludwig Maria Georg Manuel Rupprecht Heinrich Benedikt Tassilo Prinz von Hohenzollern-Emden (28 de enero de 1922, Múnich - 3 de noviembre de 1993, Hechingen); desposó en Roma, Italia, el 15 de agosto de 1951 a Alexandra Afif (16 de noviembre de 1919 - 26 de junio de 1996).
 Meinrad Leopold Maria Friedrich Christian Ferdinand Albert Prinz von Hohenzollern-Emden (17 de enero de 1925, Sigmaringen - 9 de septiembre de 2009, Murnau am Staffelsee); desposó civilmente en Frankfurt, el 25 de agosto de 1971 y religiosamente en Sigmaringen el 11 de septiembre de 1971 a Edina Freijn von Kap-Herr (23 de agosto de 1938).
 Maria Margarethe Anna Viktoria Luise Josephine Mathilde Theresia vom Kinde Jesu Prinzessin von Hohenzollern-Emden (2 de enero de 1928, Sigmaringen - 4 de agosto de 2006, Hechingen); desposó civilmente en Hechingen el 18 de diciembre de 1965 y religiosamente en castillo de Hohenzollern, Hechingen, el 18 de diciembre de 1965 al Duque Carlos Gregorio de Mecklemburgo, segundo hijo del Duque Jorge de Mecklemburgo, jefe de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz.
 Emanuel Joseph Maria Wilhelm Ferdinand Burkhard Prinz von Hohenzollern-Emden (Múnich, 23 de febrero de 1929 - Hechingen, 8 de febrero de 1999); desposó en el castillo de Hohenzollern el 25 de mayo de 1968 a Katharina Feodora Adelheid Sabine Sophie Felicitas Sieglinde, Princesa de Sajonia-Weimar-Eisenach (30 de noviembre de 1943), una nieta de Guillermo Ernesto, último Gran Duque de Sajonia-Weimar-Eisenach; divorciados en 1985.

Francisco José vivió con su familia en Villa Eugenia en Hechingen. Murió el 3 de abril de 1964 en Tubinga, Baden-Württemberg.  Junto a su esposa está enterrado en la iglesia Erlöserkirche en Sigmaringen.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Príncipes de Hohenzollern-Sigmaringen
Militares alemanes de la Primera Guerra Mundial
Miembros del Partido Nazi
Fallecidos en Tubinga
Personas de la Provincia de Hohenzollern